Kaffee steht für:
 Kaffee, schwarzes, psychotropes, koffeinhaltiges Heißgetränk
 Kaffee (Pflanze), die Pflanzengattung Coffea
 Kaffeebohnen, Samen der Kaffeepflanze
 Kaffeepulver, gemahlene geröstete Kaffeebohnen
 kleine Mahlzeit, siehe Zwischenmahlzeit #Kaffee
 Kaffee (auch: Kaffeehaus), siehe Café

Siehe auch:
 Kalter Kaffee
 kaffeeähnliches Getränk
 C-a-f-f-e-e
 Kaffe (Begriffsklärung)